Chiesa della Beata Vergine Maria ad Albinea
 Santuario della Beata Maria Vergine del Feles a Bosentino
 Chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata a Colognola ai Colli
 Chiesa della Beata Vergine Maria nella frazione Santa Maria dei Mosi a Crema
 Chiesa della Beata Vergine Maria a Nogaredo

Pagine correlate 
 Chiesa della Beata Vergine Immacolata